Артуро Гарза има више значења:

 Артуро Гарза (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Артуро Гарза (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику